Санта Ирене има више значења:

 Санта Ирене, Сан Худас (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Ирене (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Ирене (Тескоко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Санта Ирене (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Ирене (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Ирене (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Ирене, Леонидес Заморано (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Ирене, Хосе Анхел Заморано (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Ирене (Нуево Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Ирене, Серхио Урести (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Ирене (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Ирене (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Ирене (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику